USS North Carolina kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse oorlogsschepen:

 USS North Carolina (1824) - linieschip
 USS North Carolina (1908) - kruiser
 USS North Carolina (1941) - slagschip
 USS North Carolina (2008) - onderzeeboot